Pressberger bezeichnet:

 Rudolf Pressberger (1942–2001), österreichischer Maschinenbautechniker und Astronom
 (13682) Pressberger, Asteroid